Чумајел има више значења:

 Општина Чумајел (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чумајел (Чумајел, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику